Shepherd Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Shepherd Island (Maine)
 Shepherd Island (Massachusetts)
 Shepherd Island (South Carolina)

Siehe auch:
 Shepherd-Inseln (Shepherd Islands), Inselgruppe im Pazifik, Vanuatu